Niemcy:
 Mayen – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Mayen – były powiat

Szwajcaria:
 Mayen – dzielnica gminy Vionnaz

Osoby:
 Gerd Mayen – niemiecki aktor
 Herta Mayen – austriacka tancerka

Zobacz też:
 Jan Mayen
 Mayen-Koblenz
 Mayen-Land